Péri est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claude Péri (1972-), patineuse artistique française ;
 Gabriel Péri (1902-1941), journaliste et homme politique français ;
 Noël Péri (1865-1922), missionnaire français, journaliste, traducteur ;
 Peter László Péri (1899-1967), sculpteur et peintre hongrois puis britannique ;
 Robert Péri (1941-2022), footballeur français.

Prénom 
 Péri Cochin (née en 1965) animatrice de télévision franco-libanaise

Toponyme 
 Péri, un village de Crète ;
 Au Péri, une rue de Liège.

Autre 
 , nom de deux ballets
 Péri, génie de sexe féminin de la mythologie iranienne.

Patronyme français